Тровоада — фамилия. Известные носители:

 Тровоада, Мигел (род. 1936) — бывший первый премьер-министр и президент Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи.
 Тровоада, Патрис (род. 1962) — политический деятель Сан-Томе и Принсипи, бывший премьер-министр, сын М.Тровоады.